La suspicion est une forme de défiance, de soupçon. Elle s'oppose à la confiance.

Titre d'œuvres

Séries télévisées 

 Suspicion (Suspicion) série télévisée diffusée en 1957
 Suspicion (The Alfred Hitchcock Hour) série télévisée diffusée en 1962
 Suspicion est une série télévisée adaptée de False Flag et sortie en 2022

Épisode 

 Suspicion, épisode de la série télévisée Les Soprano (1999)

Films 
 Soupçons (Suspicion), film de Alfred Hitchcock de 1941
 Suspicion, téléfilm réalisé par Andrew Grieve en 1987
 Suspicion (The Intruder), film américain de David Bailey de 1999 avec Charlotte Gainsbourg
 Suspicion (Under Suspicion), film de Stephen Hopkins de 2000, remake de Garde à vue de Claude Miller de 1981

Musique 
 Suspicion un single du groupe de rock alternatif R.E.M. (1999)

Voir aussi 

Homonymie de titre